Intelligence kan syfta på

 Intelligence (tidskrift) – en fackgranskad vetenskaplig tidskrift om psykologi som täcker intelligens och psykometri
 Intelligence (TV-serie) – en amerikansk TV-serie med första avsnitt 2014